Гран-при Германии 2018 года (официально Formula 1 Emirates Großer Preis von Deutschland 2018) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 22 июля 2018 года на трассе Хоккенхаймринг в Германии. Это одиннадцатая гонка сезона 2018 года. Победил Льюис Хэмилтон.

Квалификация 

Примечания
  – Даниэль Риккардо получил штраф в 20 позиций за превышение квоты элементов энергоблока.
  – Пьер Гасли получил штраф в 30 позиций за превышение квоты элементов энергоблока.

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Гонка 

|-
!colspan="10"|www.formula1.com
|}

Примечания
  – Карлос Сайнс финишировал 10-ым, но получил 10-секундный штраф за обгон при автомобиле безопасности.
  – Фернандо Алонсо сошёл с гонки, но был классифицирован как окончивший более 90% гонки.

Позиции по итогу гонки

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме